Als Höhlenradnetzspinne werden folgende Taxa innerhalb der Ordnung der Webspinnen (Araneae) bezeichnet:
 Die Gattung der Höhlenradnetzspinnen (Meta)
 Die Große Höhlenspinne (Meta menardi) innerhalb der gleichnamigen Gattung